115-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 16—17 января 2021 года на катке «Тиалф» (Херенвен, Нидерланды). Чемпионат в третий раз проводился в новом формате — параллельно проводились соревнования в классическом многоборье и в спринтерском многоборье.  В каждом чемпионате планировалось участие по 20 спортсменов и спортсменок. В многоборье на заключительной дистанции выступало по 8 спортсменов и спортсменок. Из-за пандемии коронавируса были отменены этапы Кубка мира, которые планировались на ноябрь и декабрь 2020 года. Поэтому, квалификация на ЧЕ-2021 пройдёт по результатам этапов, проведённых в ноябре-декабре 2019 года. По решению ИСУ чемпионат Европы, оба этапа Кубка мира сезона 2020/2021, а также чемпионат мира чемпионат мира на отдельных дистанциях будут проведены в течение месяца в Херенвене.

Действующими чемпионами Европы в многоборье являлись Свен Крамер и Антоинетте де Йонг.

Действующими чемпионами Европы в спринтерском многоборье являлись Кай Вербей и Ванесса Херцог.

Расписание

Классическое многоборье

Рекорды чемпионатов Европы

Мужчины

Женщины

Результаты

Мужчины

500 метров

5000 метров

1500 метров

10 000 метров

Итоговое положение

Женщины

500 метров

3000 метров

1500 метров 

* с падением

5000 метров

Итоговое положение

Спринтерское многоборье 
См. также Спринтерское многоборье на чемпионатах Европы по конькобежному спорту

Рекорды чемпионатов Европы

Мужчины

Женщины

Результаты 
* с падениемDQ — дисквалификацияDNF — не закончил дистанцию</small>

Мужчины

1-е 500 метров

1-е 1000 метров

2-е 500 метров

2-е 1000 метров

Итоговое положение

Женщины

1-е 500 метров

1-е 1000 метров

2-е 500 метров

2-е 1000 метров

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Расписание и результаты на сайте ИСУ

Чемпионаты Европы в Нидерландах
2021
2021 год в конькобежном спорте
конькобежный
Январь 2021 года
Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах